

Geografia

Austria 
 Ruden – comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Germania 
 Ruden – isola nel mar Baltico (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Repubblica Ceca 
 Ruden – antico nome tedesco di Roudné, comune nel distretto di České Budějovice (Boemia Meridionale)

Svizzera 
 Ruden – antico nome di Gondo, frazione del comune di Zwischbergen nel distretto di Briga (Canton Vallese)